Le terme Rue de la Grenouillère peut faire référence à :
 la rue de la Grenouillère à Chartres
 la rue de la Grenouillère à Colmar

Grenouillère